Джан Винченцо Пинелли (, 1535—1601) — итальянский гуманист, известный как учёный и наставник Галилея, находившийся благодаря своему кругу общения и переписки в центре европейского сообщества virtuosi. В число его друзей и корреспондентов входили Тассо, Бароний и Мануцио, святой Карло Борромео и его кузен кардинал Федерико Борромео и многие другие известные учёные того времени. Он также был известен как ботаник, библиофил и собиратель научных приборов.

Биография 
Происходящий из знатной неаполитанской семьи генуэзского происхождения, он окончил Падуанский университет и остался в Падуе до конца своих дней.

Одинокий и замкнутый по природе, терпеть не могущий путешествовать, страдающий от желчных камней, он нашёл утешение в библиотеке, которую собирал более пятидесяти лет. Его огромная библиотека в XVI веке была, вероятно, крупнейшей в Италии, насчитывая к моменту его смерти примерно 8,500 печатных изданий, и около 700 манускриптов, включая 270 греческих. Его коллекция включала, в частности, иллюминированную рукопись Илиады V века. Находившемуся в момент смерти Пинелли в его доме французу Никола де Пейреску пришлось задержаться на несколько месяцев, изучая библиотеку покойного и делая выписки из его каталогов. Его коллекция рукописей, купленная в 1608 году для Амброзианской библиотеки занимала 70 шкафов.

Пинелли переписал и сделал примечания к «Трактату о живописи» Леонардо да Винчи в т. н. Codex Pinellianus ок. 1585 года, который стал основой издания 1681 года.

Другим его увлечением была оптика, которой он занимался несмотря на полученную в детстве травму, из-за которой он утратил способность видеть одним глазом и был вынужден пользоваться зелёными очками. Интерес Пинелли к этой новой науке оказался полезен для Галилея, который в 1590-х годах имел возможность читать неопубликованные рукописи, записи лекций и черновики статей итальянских учёных.

Кроме латинских и греческих рукописей, коллекция Пинелли включала оригинальный арабский манускрипт Льва Африканского, с которого была переведена его книга «Описание Африки».

Пинелли собирал научные инструменты и получил музыкальное образование от великого мадригалиста Филиппа де Монте, с которым он впоследствии переписывался.

В области ботаники он собирал травы в свой сад и переписывался с отцом итальянской ботаники Лукой Гини, пионером техники высушивания и прессования растительного материала для гербария, чьи бумаги он разобрал после смерти Джини, что вызвало возмущение научных наследников ботаника, таких как Пьетро Маттиоли и Улисса Альдрованди.

Обширная переписка Пинелли с французским гуманистом и библиофилом  опубликована в 2001 году.

В памяти 
Паоло Гуальдо, секретарь Пинелли, опубликовал в 1607 году его биографию.

В честь Пинелли названы:
 Улица в Падуе ;
 Род цветковых растений  (семейство Ароидные).

Литература 
 Paolo Gualdo, Vita Ioannis Vincentii Pinelli, Patricii Genuensis. In qua studiosis bonarum artium, proponitur typus viri probi et eruditi. Autore Paulo Gualdo, Augustae Vindelicorum, Ad Insigne Pinus (=Markus Welser) (excudit Christophorus Mangus), cum privilegio Caes. Perpetuo, 1607
 Adolfo Rivolta, Catalogo dei codici Pinelliani dell’Ambrosiana, Milano 1933
 Raugei Anna Maria, (editor) 2001.  (Florence:Olschki)
 Angela Nuovo, 2003. «Introduzione al catalogo di bibliografie» 
 Angela Nuovo, A proposito del carteggio Pinelli-Dupuy, «Bibliotheca. Rivista di studi bibliografici» 2002/2, p. 96-115
 Angela Nuovo, Testimoni postumi. La biblioteca di Gian Vincenzo Pinelli tra le carte di Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, in L’organizzazione del sapere. Studi in onore di Alfredo Serrai, a cura di Maria Teresa Biagetti, Milano, Ed. Bonnard, 2005, pp. 317–334
 Angela Nuovo, Gian Vincenzo Pinelli’s collection of catalogues of private libraries in sixteenth-century Europe, «Gutenberg-Jahrbuch» 2007, p. 129—144
 Angela Nuovo, The Creation and Dispersal of the Library of Gian Vincenzo Pinelli, in Books on the Move: tracking copies through collections and the book trade, ed. by Giles Mandelbrote (et al.). New Castle, Delaware and London, UK Oak Knoll Press and The British Library, 2007, p. 39-68
 Grendler, M. 1980. «A Greek Collection in Padua: The Library of Gian Vincenzo Pinelli» Renaissance Quarterly 33: 386—416.
 —— 1981. «Book-collecting in Counter-Reformation Italy: the library of Gian Vincenzo Pinelli, 1535—1601», Journal of Library History, 16: 143—151
 Sven Dupre, 2000. «Galileo, Optics and the Pinelli Circle» History of Science Society meeting, Vancouver (Abstract )

Примечания 

Ренессансные гуманисты
Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Библиофилы Италии
Персоналии XVI века